Vicuña puede referirse a:

Lugares 
Vicuña, pueblo de la isla de Margarita (Venezuela).
Vicuña (Chile), comuna de la IV Región de Coquimbo (Chile).
Vicuña (España), pueblo de la provincia de Álava (País Vasco, España), cuna y origen del antiguo linaje de Vicuña.

Animal 
  Vicuña (Vicugna vicugna), el nombre vulgar de un mamífero de la familia de los camélidos;

Otros 
 El Canal Morla Vicuña, uno de los canales principales de la Patagonia chilena.